Laube är ett efternamn, som burits av bland andra:
 Eižens Laube, lettisk arkitekt
 Gustav Karl Laube
 Heinrich Laube

Tyska efternamn